Aleksander Kucharski (1741–1819) – polski malarz
 Cezary Kucharski (ur. 1972) – polski piłkarz, poseł
 Dawid Kucharski (ur. 1984) – polski piłkarz
 Eugeniusz Kucharski (1880–1952) – polski historyk literatury
 Jan Edward Kucharski (1914–1979) – polski pisarz
 Kazimierz Kucharski (1909–1995) – polski lekkoatleta
 Leszek Kucharski (ur. 1959) – polski tenisista stołowy
 Marek Kucharski (ur. 1947) – polski polityk
 Robert Kucharski (ur. 1965) – pisarz, publicysta
 Sławój Kucharski (ur. 1929) – polski profesor nauk farmaceutycznych
 Tomasz Kucharski (ur. 1974) – polski wioślarz, poseł
 Władysław Kucharski (ujednoznacznienie)